Ру́бен Гонса́лес:
 Гонсалес, Рубен (пианист) (1919—2003) — кубинский пианист, представитель музыкального стиля сон.
 Гонсалес, Рубен (саночник) (род. 1962) — аргентинский саночник, участник четырёх Олимпийских игр.
 Гонсалес, Рубен (футболист) (род. 1927) — чилийский футболист, участник Олимпийских игр 1952 года.